Holapansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Holapansaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Holapansaari (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar